(né en 1959), homme politique américain ;
 Dino Rossi (1920-2008), cycliste italien.